Запрос предложений:
 Запрос предложений — запрос коммерческих предложений.
 Запрос предложений — один из способов проведения конкурентной закупки.